Теофил (Теофиле) Мушмов е български революционер, стружки деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Теофил Мушмов е роден в 1860 година в град Струга. Член е на видна стружка търговска и революционна фамилия. Влиза във ВМОРО и е сред основателите на организацията в Струга в 1895 година. През януари 1901 година е избран за председател на околийския революционен комитет, в който влизат и Милан Матов, Александър Чакъров и Милан Несторов. С подкупи успява да осигури благосклонността на полицейските власти в града.

След Илинденско Преображенското въстание в края на 1903 година Мушмов се изселва в село Тръстеник, Русенско, където и умира.

Милан Матов пише за Мушмов:

Синовете му, Атанас и Петър, участват в Първата световна война. Атанас, като младши подофицер в Единадесета пехотна македонска дивизия е награден с орден „За храброст“, III степен. Петър загива на фронта при Добро поле, в 2/11-и дивизионен лазарет.

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Родени в Струга
Български имигранти от Македония в Русе